Перло може да се отнася за:

 Перло (), село в Италия, административен регион Пиемонт, провинция Кунео
 Перло (на френски и ), село в Италия, автономен административен регион Вале д'Аоста